Ceci est une liste de poissons représentés sur des timbres-poste de la Côte d'Ivoire.

Notes et références 

Cote d'Ivoire
Timbre de Côte d'Ivoire